Titos ist der Name von:

 Titos (Bildhauer), antiker Bildhauer aus Lykaonien
 Titos (Steinmetz), antiker Bildhauer aus Kilikien